Charlton (Hampshire), een civil parish
 Charlton (Kennet), een dorp en civil parish in Wiltshire, Engeland 
 Charlton (Londen), een wijk in Londen
 Charlton (North Wiltshire), een dorp en civil parish in Wiltshire, Engeland
 Charlton (Worcestershire), een civil parish
 Charlton (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Charlton Athletic FC, een Engelse voetbalclub

Personen met de achternaam Charlton 
 Bobby Charlton, een Engelse voetballer
 Jack Charlton (1935–2020), een Engelse voetballer en trainer